Слатина, -и, ж. — староукр.
 1) Насичений розчин;
 2) Місце виходу насичених розчинів солей на поверхню землі, солончак. Термін описаний у «Лексиконі славенороському…» Памви Беринди (перший укр. друкований словник К., 1627).

 Слатина — місто в східній Хорватії в західній Славонії, адміністративно підпорядковане Вировитицько-Подравській жупанії.
 Слатина — село (поселення) в Чорногорії, підпорядковане общині Андрієвиця.

Слатина () — село в Ловецькій області. Входить до складу общини Ловеч.
 Слатина () — село в Монтанській області. Входить до складу общини Берковиця.
 Слатина () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Карлово.
 Слатина () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Ситово.

Слатина — поселення в общині Кунгота, Подравський регіон‎, Словенія.
 Слатина — поселення в общині Циркулане, Подравський регіон‎, Словенія.
 Слатина — поселення в общині Шмартно-об-Пакі, Савинський регіон, Словенія.
 Слатина-в-Рожній Долині — поселення в общині Целє, Савинський регіон, Словенія.
 Слатина-при-Добєм — поселення в общині Добє, Савинський регіон, Словенія.
 Слатина-при-Поникві — поселення в общині Шентюр, Савинський регіон, Словенія.

Див. також 
 Слатине — селище міського типу Дергачівського району Харківської області
 Слатино
 Слатіна (значення)
 Слатінка